Rise (série de televisão)
Rise: Blood Hunter - filme

Música 
 Rise (álbum de Bad Brains)
 Rise (álbum de Skillet)
 Rise (álbum de Taeyang)
 Rise (EP de Fantine Thó)
 Rise (EP de Saber Tiger)
 Rise (canção de Jonas Blue)
 Rise (canção de Katy Perry)
 Rise (canção do Public Image Ltd.)

Veja também
Risen
Arise

Desambiguação